José Manuel de Villena y Mendoza nació en Jerez de los Caballeros, Badajoz en 1752. Era hijo del Conde de Vía Manuel José Cristóbal Manuel de Villena y Sánchez de Figueroa y de María de la Paz Mendoza y Ribera. A la muerte de su padre pasó a ser el IV Conde de Vía Manuel y XII Señor de Cheles.

José estudió al igual que su padre en el seminario de nobles de Madrid junto a alguno de sus hermanos.

En abril de 1764 tuvo lugar un doble enlace entre las familias Manuel de Villena y Fernández de Córdoba, acordado entre el III Conde de Vía Manuel y padre de José, José Cristóbal Manuel de Villena y Sánchez de Figueroa y el IV Conde de Torres Cabrera Luis Fernández de Córdoba y Zúñiga. La hermana del IV Conde de Vía Manuel María Dolores, contrajo nupcias con Luis Fernández de Córdoba y Sánchez Argote, hijo y heredero frustrado del IV Conde de Torres Cabrera. Mientras que José Manuel de Villena casó con la hija del Conde de Torres Cabrera Teresa Fernández de Córdoba y Sánchez de Argote, hermana de su cuñado Luis.

Tuvieron dos hijos, José Manuel de Villena y Fernández de Córdoba, nacido en 1765 y que heredó como primogénito el patrimonio de la Casa de Manuel de Villena, y Juan Manuel de Villena y Fernández de Córdoba nacido en 1769.

El conde José desempeñó en el ejército el cargo de Maestre de Campo en Madrid, cargo que equivale a lo que hoy en día es el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, cargo que en la jerarquía militar va inmediatamente después del rey.

En 1787 fallecía la Condesa Consorte de Vía Manuel Teresa Fernández de Córdoba, casando ese mismo año en segundas nupcias José Manuel de Villena con Paula de Quiñones y Lorenzana, hija del Marqués de Quiñones. No tuvieron descendencia.

El 12 de noviembre de 1789, el Conde José recibió la Grandeza de España para el condado de Vía Manuel, merced hecha por Carlos IV de España. Fue ratificada con el Real Despacho del 15 de marzo de 1790.

A partir de entonces el Conde cambiaría las armas del escudo de los Manuel de Villena invirtiendo los cuarteles, pasando a ser ese el nuevo escudo de los miembros de su linaje.

En 1798 fallecía en Madrid José Manuel de Villena y Mendoza a los 46 años de edad, heredando sus posesiones su hijo José.

Matrimonio y descendencia 

El matrimonio de José Manuel de Villena y Mendoza con Teresa Fenández de Córdoba y Sánchez de Argote:

 José Manuel de Villena y Fernández de Córdoba (1765 - 1817) casó con  María del Pilar Melo de Portugal y Heredia,hermana del marqués de Rafal.

 Juan Manuel de Villena y Fernández de Córdoba (1769 - ¿?) casó con Josefa Álvarez de Faria y Pinedo Lobo, prima hermana de Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, duque de la Alcudia y de Sueca y príncipe de la Paz.

Ancestros

Bibliografía 
 Javier Baeza Valero (2008 - 2009): III estudio sobre: Casas nobles de España 
 Instituto Salazar y Castro (1970) Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles

Condes de Vía Manuel
Señores de Cheles
Casa de Manuel de Villena
Nacidos en Jerez de los Caballeros
Fallecidos en Madrid